Weir är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Weir
 Alison Weir (född 1951), brittisk författare av historisk litteratur
 Andy Weir (född 1972), amerikansk författare
 Bob Weir (född 1947), amerikansk sångare, gitarrist och låtskrivare
 David Weir (född 1970), skotsk fotbollsspelare och tränare
 James Weir (född 1995), engelsk fotbollsspelare
 Michael Weir (född 1957), brittisk parlamentsledamot för Scottish National Party
 Mike Weir (född 1970), kanadensisk golfspelare
 Peter Weir (född 1944),australisk filmregissör och manusförfattare
 Warren Weir (född 1989), jamaicansk löpare

Skotska efternamn